Allegany puede referirse a las siguientes localidades en el estado de Nueva York:

 Allegany (pueblo)
 Allegany (villa)
 condado de Allegany